Ursin, en latin Ursinus, peut désigner :
 un prénom masculin, dont le féminin est Ursina.
 Ursin de Bourges ( ou ), premier évêque de Bourges, fêté le  de chaque année.
 Ursin (antipape) de 366 à 367.
 un abbé du  de l'abbaye de Ligugé, auteur vers 684 d'une vie de Léger d'Autun .

 Ursin, adjectif qualifiant ce qui a rapport, est propre ou rappelle les ours.

Voir aussi 
 Fulvius Ursinus, humaniste et philosophe

Notes et références